En anglais, le mot « solidarity » signifie « solidarité ». Ce terme peut notamment faire référence à :
 Solidarity, un parti politique irlandais ; 
 (8991) Solidarity, un astéroïde ; 
 Solidarity Federation, une organisation anarcho-syndicaliste britannique ; 
 l'AFC Solidarity Cup, une compétition asiatique de football ; 
 Solidarity, un essai clinique européen concernant la Covid-19 et dont la déclinaison française est l'essai clinique Discovery.